Сретење се може односити на:
 Сретење Господње, хришћански празник
 Дан државности Србије, државни празник Републике Србије